El término «Painkiller» puede referirse a:

 Painkiller (1991–1995), banda de Estados Unidos;
 Painkiller (1978), álbum de Krokus;
 Painkiller (1990), álbum de Judas Priest;
 Painkiller (1993), álbum (EP) de Babes in Toyland;
 Painkiller (1995), álbum de Energy Orchard;
 Painkiller (2006), álbum de Jim Bianco;
 Painkiller (2013), álbum de Moumoon;
 Painkiller (2014), álbum de Little Big Town;
 «Painkiller» (1990), canción de Judas Priest;
 «Painkiller» (2003), canción de Turin Brakes;
 «Painkiller» (2006), canción de Freestylers;
 «Painkiller» (2014), canción de Three Days Grace;
 «Painkiller» (2014), canción de Edurne;
 «Painkiller» (2015), canción de Jason Derulo;
 Painkiller, revista china de música heavy metal;
 Painkiller, coctel a base de ron;
 Painkiller (2004), videojuego:
Y sus extensiones:
 'Painkiller: Resurrection (2009)
 'Painkiller: Hell & Damnation (2012)